Theodora – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Teodora
440 Theodora – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Teodora